Данный список включает в себя все известные транснептуновые объекты (ТНО), в том числе несколько пока непронумированных ТНО по состоянию на 27 декабря 2009 года. Для спутников транснептуновых объектов, см. нижеследующий раздел.

Транснептуновые объекты

Спутники транснептуновых объектов 
Это неполный список спутников ТНО.

См. также 
 Список астероидов
 Список объектов пояса Койпера

Ссылки 
 Minor Planet Center: List of Transneptunian Objects
 Minor Planet Center: List of Centaurs and Scattered-Disk Objects
 List of Known trans-Neptunian Objects
 Trans-Neptunian Objects

 
Списки астероидов